Список населённых пунктов Дзержинского района Минской области включает в себя 2 города и 274 сельских населённых пунктов, которые распределены по сельсоветам. Сельские населённые пункты в свою очередь представлены 246 деревнями, 13 агрогородками, 12 посёлками и 3 хуторами. Также четыре поселения являются населённым пунктами без населения. По оценке Национального статистического комитета, по состоянию на 1 января 2020 года в городах Дзержинск и Фаниполь проживают 66,6 % населения района. Приблизительно 35 % населения, проживающих в условиях сельской местности проживают в населённых пунктах численностью более 500 человек. Общая численность населения Дзержинского района (на 1 января 2020 года) — 67 360 человек.

Общая карта 
Легенда карты:

Список

Примечания 

Населённые пункты Дзержинского района (Минская область)